Kabinett Adama Barrow steht für folgende Regierungen Gambias:
 Kabinett Adama Barrow I (2017 bis 2022)
 Kabinett Adama Barrow II (2022 bis 2027)